Константинос Вафидис може да се отнася за:

 Константинос Вафидис (1847 – 1899), гръцки духовник;
 Константинос Вафидис (1880 – 1861), гръцки просветен деец и революционер;